

Награды

Премия «Грэмми» 
53-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» состоялась 13 февраля 2011 года в Лос-Анджелесе.
 Запись года — Lady Antebellum «Need you now»
 Альбом года — Arcade Fire «The Suburbs»
 Песня года — Lady Antebellum «Need you now»
 Лучший новый исполнитель — Esperanza Spalding

BRIT Awards 2011 
31-я ежегодная церемония вручения наград BRIT Awards прошла 15 февраля 2011 года в Лондоне.
 Британский исполнитель года — Plan B
 Международный исполнитель года — Cee Lo Green
 Британская исполнительница года — Laura Marling
 Международная исполнительница года — Rihanna
 Британская группа года — Take That
 Международная группа года — Arcade Fire
 Британский прорыв года — Tinie Tempah
 Британский сингл года — Tinie Tempah «Pass out»

Billboard Music Awards 

Церемония вручения музыкальных наград Billboard Music Awards 2012 прошла 22 мая в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.
 Артист года — Eminem
 Открытие года — Justin Bieber
 Лучший исполнитель — Eminem
 Лучшая исполнительница — Rihanna
 Лучшая группа — The Black Eyed Peas
 Лучшая песня (Top Hot 100) — Taio Cruz «Dynamite»
 Лучший альбом — Eminem «Recovery»

Премия Муз-ТВ 2011 
9-я ежегодная национальная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2011 была проведена 3 июня 2011 года в Москве.
 Лучший исполнитель — Дима Билан
 Лучшая исполнительница — Вера Брежнева
 Лучшая поп-группа — A’Studio
 Прорыв года — Артур Пирожков
 Лучшая песня — Слава «Одиночество»

MTV Video Music Awards 2011 
28-я церемония вручения музыкальных наград телеканала MTV прошла 28 августа 2011 года в Лос-Анджелесе.
 Видео года — Katy Perry «Firework»
 Лучшее мужское видео — Justin Bieber «U smile»
 Лучшее женское видео — Lady Gaga «Born this way»
 Лучший новый артист — Tyler, the Creator «Yonkers»

Премия RU.TV 2011 
1-я ежегодная русская премия телеканала RU.TV прошла 1 октября в Москве.
 Лучший певец — Филипп Киркоров
 Лучшая певица — Вера Брежнева
 Лучшая группа — Градусы
 Реальный приход — Митя Фомин
 Лучшая песня — Ёлка «Прованс»

MTV Europe Music Awards 2011 
18-я церемония вручения музыкальных наград телеканала MTV Европа прошла 6 ноября 2011 года в Белфасте.
 Лучший певец — Джастин Бибер
 Лучшая певица — Lady Gaga
 Лучший новый артист — Bruno Mars
 Лучшая песня — Lady Gaga «Born this way»
 Лучший клип — Lady Gaga «Born this way»

American Music Awards 2011 
39-я ежегодная церемония American Music Awards 2011 прошла 20 ноября в Лос-Анджелесе.
 Артист года — Taylor Swift
 Новый артист года — Hot Chelle Rae

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
  (Глен Бакстон, , , Элис Купер и )
 Нил Даймонд
 Доктор Джон
 Дарлин Лав
 Том Уэйтс
Неисполнители:
 Арт Руп
 Джек Хольцман
Награда за музыкальное мастерство:
 Леон Расселл

Зал славы авторов песен 
 
 Гарт Брукс
 
 Леон Расселл
 
 Аллен Туссант
Награда Джонни Мерсера:
 Барри Манн и Синтия Вейл
Награда Хауи Ричмонда создателю хитов:
 Чака Хан
Награда за выдающуюся песню:
 It Was a Very Good Year
Награда Хэла Дэвида «Звёздный свет»:
 Дрейк
Награда лидеру-визионеру:
 Хэл Дэвид

Зал славы кантри 
 
 Риба Макинтайр

События 
 13 февраля — 53-я церемония «Грэмми»: 10 номинаций у Эминема и 5 наград у Lady Antebellum.
 15 февраля — На церемонии  по две награды получили Тайни Темпа и Arcade Fire.
 18 февраля —  был вручён Йонси за альбом Go.
 23 февраля — Церемония NME Awards.
 27 марта — На церемонии вручения премии «Джуно» пять наград достались группе Arcade Fire.
 10—14 мая — В Дюссельдорфе прошёл Конкурс песни Евровидение 2011, победителем которого стал дуэт Ell и Nikki, представлявший Азербайджан с песней «Running Scared».
 22 мая — Billboard Music Awards 2011.
 23 мая — Леди Гага выпустила свой второй студийный альбом Born This Way
 3, 5 июня — Премия Муз-ТВ 2011.
 9 июня — Церемония Kerrang! Awards в Лондоне: две награды у 30 Seconds to Mars.
 7 июля — В Петербурге состоялась церемония вручения премии «Степной волк»: в двух номинациях был награждён Mujuice.
 23 июля — умерла британская соул-певица Эми Уайнхаус (в возрасте 27 лет)
 28 августа — Церемония MTV VMA 2011 в Лос-Анджелесе: по три награды получили видеоработы в исполнении Кэти Перри (в том числе в категории «Видео года» за «Firework») и Адели (за «Rolling in the Deep»).
 6 сентября — Альбом Let England Shake Пи Джей Харви награждён премией Mercury Prize.
 19 сентября — Альбом The Suburbs Arcade Fire награждён премией Polaris Music Prize.
 30 сентября — 16 октября — XVIII Международный музыкальный фестиваль «Харьковские ассамблеи»
 6 октября — Выход нового альбома «Феникс» в группе «Ария».
 24 октября — Состоялась церемония вручения премии Q Awards: Адель награждена дважды.
 6 ноября — MTV Europe Music Awards 2011: четыре награды у Леди Гаги и ни одной у европейского исполнителя.
 10 ноября — Латинская Грэмми: рекордное количество наград (девять) у группы Calle 13.
 20 ноября — На церемонии American Music Award по три награды достались Тейлор Свифт и Адели.
 27 ноября — ARIA Music Awards: шесть призов у Готье.

Группы

Новые 
 Adrenaline Mob
 Sigurjón’s Friends
 SuperHeavy
 VCMG
 Артур Беркут
 КняZz
 Red Sunset
 Ясвена

Воссоединившиеся 
 Archers of Loaf
 Arcturus
 Big Audio Dynamite
 Black Sabbath
 Culture Club
 The Danse Society
 Eyesburn
 Fiction Factory
 Live
 Luscious Jackson
 New Order
 One Man Army
 One Minute Silence
 Still Remains
 The Stone Roses
 Toy-Box
 Bad Meets Evil

Распавшиеся 

 The Academy Is… (2003—2011)
 Anal Cunt (1988—2001, 2003—2011)
 Alexisonfire (2001—2011)
 Baal Zebuth (1997—2011)
 Big Star (1971—1974, 1993—2011)
 Buckner & Garcia (1980—2011)
 The Cinematics (2003—2011)
 D’espairsRay (1999—2011)
 Deluhi (2008—2011)
 The Depreciation Guild (2005—2011)
 Double Dagger (2002—2011)

 The Graduate (2005—2011)
 Grinderman (2006—2011)
 Haste the Day (2001—2011)
 Faithless (1995—2011)
 Kagrra, (1998—2011)
 LCD Soundsystem (2001—2011)
 Lifelover (2005—2011)
 Lюk (1999—2011)
 Metalium (1998—2011)
 Oceansize (1998—2011)
 Praxis (1992—2011)

 R.E.M. (1980—2011)
 Rilo Kiley (1998—2011)
 Silverchair (1992—2011)
 Skinless (1992—2011)
 The Stills (2000—2011)
 UnsraW (2006—2011)
 The White Stripes (1997—2011)
 Аквариус (2006—2011)
 Тату (1999—2011)
 Чёрный кузнец (2005—2011)

Рекорды 
Адель с альбомом 21 побила рекорд среди вокалисток, чьи пластинки дольше всего возглавляли британский хит-парад (18 недель). При этом диск держал вершину 11 недель непрерывно и тем самым превзошёл прошлое достижение, принадлежавшее сборнику хитов Мадонны The Immaculate Collection (9 недель подряд). Кроме того, в первых пятёрках альбомного и песенного чартов Соединённого Королевства расположились по два релиза англичанки — впервые со времён The Beatles (1964).

На следующий день после смерти (23 июля 2011) Эми Уайнхаус общий тираж её альбомов вырос в 37 раз, а синглов — в 23 раза. Позднее Back to Black вернулся на первое место, а дебютный альбом Frank вошёл в лучшую тройку; в топ-40 возвратились также несколько синглов певицы. Подобный рост был отмечен и в других странах; Back to Black возглавил чарты Австрии, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии. В конце августа он был объявлен самым продаваемым диском XXI века в Британии, однако 5 декабря стало известно, что этот статус перешёл к альбому 21 Адели.

Сьюзан Бойл стала первой певицей, три последовательно выпущенных диска которой дебютировали на первом месте в хит-параде Великобритании менее чем за два года.

Рианна стала первой певицей, которая дважды за год с различными релизами занимала первое место одновременно в обоих главных чартах Великобритании: в январе с альбомом Loud и синглом «What’s My Name?» и в конце ноября с диском Talk That Talk и песней «We Found Love». Её назвали также единственной исполнительницей, возглавлявшей британский хит-парад в течение пяти лет подряд. В США Рианна выпустила 20-й хит, попавший в десятку; на это ей потребовалось (с момента первого появления в чарте) 6 лет и 4 месяца, при этом она обошла на 5 месяцев предыдущий рекорд Мадонны, установленный синглом «Hanky Panky» в 1990 году, и оставила впереди в общем зачёте только The Beatles, которые добились подобного результата за 2 года, 7 месяцев и 1 неделю.
 Кэти Перри установила рекорд в чарте Hot 100: пять синглов («California Gurls», «Teenage Dream», «Firework», «E.T.» и «Last Friday Night (T.G.I.F.)») с одного альбома смогли добраться до первой строчки в этом хит-параде. Среди певцов такого результата достиг только Майкл Джексон.
 Шер заняла первое место в Hot Dance Club Songs с треком «» и благодаря этому была объявлена журналом Billboard первой певицей, возглавлявшей его чарты на протяжении шести десятилетий (с 1965 года). В том же издании 85-летний Тони Беннетт был назван старейшим исполнителем, которому удалось занять вершину Billboard 200; в прошлом это звание носил Боб Дилан (альбом Together Through Life, 67 лет).
 Первыми релизами, цифровой тираж которых превысил один миллион экземпляров, стали альбом Эминема Recovery и сингл Адели «Someone Like You», а общий тираж синглов Леди Гаги в цифровом формате преодолел отметку в 20 миллионов.
 В январе были зафиксированы рекордно низкие (за последние 20 лет) продажи альбома, тем не менее позволившие ему занять первую строку в чарте Billboard 200, — недельный тираж пластинки Speak Now кантри-певицы Тейлор Свифт составил 52 тысячи экземпляров. В том же месяце этот антирекорд побил диск Showroom of Compassion группы Cake (44 тыс.), а в феврале — Mission Bell Эймоса Ли (40 тыс.).
 Концертное турне группы U2 под названием , проведённое в поддержку альбома No Line on the Horizon с 30 июня 2009-го по 30 июля 2011 года, побило рекорды двух гастролей The Rolling Stones: по доходам ($736 млн) —  (2005—2007; $558 млн) и по общей аудитории (7,3 млн зрителей) —  (1994—1995; 
 Сборы в американском прокате фильма-концерта «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» превысили рекорд ленты «Майкл Джексон: Вот и всё» ($73 млн против 72). В США Бибер стал самым молодым вокалистом с тремя альбомами № 1, а также первым певцом, чей рождественский альбом дебютировал на первом месте.

Рейтинги 

 Превысило один миллиард количество просмотров видео на официальных YouTube-каналах Эминема, Рианны, Шакиры, The Black Eyed Peas, Бейонсе и Бритни Спирс, а Джастин Бибер первый преодолел отметку в два миллиарда просмотров. Леди Гага, удерживающая лидерство по числу подписчиков на сайте Twitter с августа 2010-го, в этом году преодолела рубеж в 10 млн читателей, однако в сети Facebook американскую певицу сместил с вершины рэпер Эминем, который стал самой популярной персоной на этом сайте; общее число подписчиков его профайла приближается к 50 млн.
 В ежегодном рейтинге журнала DJ Mag лучшим диджеем был признан Давид Гетта: он сместил с вершины Армина ван Бюрена, который удерживал лидерство в течение четырёх лет подряд.
 В рейтинге самых влиятельных знаменитостей, составляемом журналом Forbes, в 2011 году американская певица Леди Гага переместилась с четвёртого на первое место, а также заняла вторую строчку среди самых богатых женщин шоу-бизнеса (доходы оценены в $90 млн), уступив вершину Опре Уинфри. В том же издании составили список 50 российских знаменитостей, который возглавил Стас Михайлов. Кроме того, Forbes впервые составил рейтинги самых успешных и перспективных деятелей в возрасте до 30 лет (30 Under 30); в музыкальной категории список возглавил Мак Миллер.
 Журнал Kerrang! в честь 30-летия провёл опрос на своём сайте, где предлагалось выбрать 30 лучших рок-групп за последние 30 лет, — список возглавила Metallica. А Metal Hammer, отмечавший 25-летие, выбирал лучшую дебютную пластинку за прошедшие 25 лет, — первое место занял эпонимический альбом группы Slipknot 1999 года. Billboard подвёл итоги 30-летия в честь юбилея телеканала MTV и предложил выбрать лучшие видеоклипы в каждом десятилетии — ими стали «Thriller» Майкла Джексона, «…Baby One More Time» Бритни Спирс и «Bad Romance» Леди Гаги. Редакция журнала New Musical Express назвала лучшим клипом всех времён «Hurt» в исполнении Джонни Кэша, а лучшей композицией за последние 15 лет — «Paranoid Android» группы Radiohead.
 Посетители сайта MusicRadar выбирали лучшую обложку альбома (первое место у The Dark Side of the Moon) и лучшую басовую партию («Hysteria» коллектива Muse).

Худшей песней 1980-х годов читатели RS назвали «We Built This City» команды Starship.

Альбомы 
 См. также :Категория:Альбомы 2011 года
 Инновации
 Британская группа Kaiser Chiefs предложила слушателям самим составить трек-лист альбома The Future Is Medieval.
 Бьорк выпустила альбом Biophilia в виде приложения для Айпэда.
 Краудфандинг (фанатская предоплата) в российской музыке: одноимённый альбом Zorge и Spirit «Би-2».

 Продажи
 В Великобритании самым продаваемым стал альбом певицы Адели 21: по данным на 5 декабря 2011 года его тираж составляет 3,4 млн экземпляров. Наиболее успешным дебютным диском был объявлен Who You Are певицы Джесси Джей; на втором месте оказался Эд Ширан.

Выбор критиков. 29 ноября сайт Metacritic начал агрегировать списки лучших альбомов по мнению известных музыкальных критиков и авторитетных изданий. В объединённом рейтинге, который обновлялся ежедневно в течение декабря — января, безоговорочную победу одержал диск Пи Джей Харви Let England Shake; в пятёрку также вошли работы Адели, Bon Iver, Tune-Yards и St. Vincent. 30 декабря Metacritic опубликовал список альбомов 2011 года с наибольшим средним баллом; его возглавили диски Bad as Me Тома Уэйтса и undun группы The Roots (88 баллов), тройку замыкал дебютный микстейп The Weeknd House of Balloons. Максимальный средний балл получили переиздания, приуроченные к 40-летию со дня выпуска, — Tago Mago группы Can и What’s Going On Марвина Гэя. Худшие оценки критиков достались дебютному альбому брит-поп-группы Viva Brother и четвёртому диску Ричарда Эшкрофта; ближе всего к ним приблизилась совместная работа Лу Рида и Metallica Lulu.

Песни 
 25 августа — Журнал Billboard начал публиковать Korea K-Pop Hot 100, песенный хит-парад Южной Кореи.

Концерты 
5 самых коммерчески успешных турне по версии Billboard:
 U2
 Bon Jovi
 Take That
 Роджер Уотерс
 Тейлор Свифт

Скончались 
 См. также: Список умерших в 2011 году и :Категория:Умершие в 2011 году

Январь 
 1 января
  (63) — датский актёр и рок-музыкант;
 Константин Марин (85) — румынский музыкант, композитор, эксперт музыки Возрождения;
 3 января — Владимир Каминский (58) — российский кларнетист;
 4 января
 Мик Карн (52) — гитарист рок-группы Japan; рак;
 Джерри Рафферти (63) — британский автор-исполнитель;
 6 января — Оган Дурян (88) — армянский дирижёр и композитор;
 10 января — Маргарет Уайтинг (86) — американская певица;
 12 января — Галина Семенченко (101) — советская и российская певица, актриса оперетты;
 17 января
  (36) — исландский певец и композитор;
 Дон Киршнер (76) — американский музыкальный издатель, продюсер, менеджер и промоутер
 Вячеслав Храмов (60) — российский оперный певец;
 18 января
 Антонин Кубалек (75) — чешский и канадский пианист;
 20 января — Сергей Кастальский (57) — советский и российский рок-журналист;
 24 января —  (88) — индийский певец;
 26 января — Чарли Лувин (83) — американский кантри-музыкант, участник дуэта The Louvin Brothers;
 27 января —  (33) — латвийский поп-музыкант;
 28 января
 Рэймонд Коэн (91) — британский скрипач;
 Маргарет Прайс (69) — британская певица;
 29 января
 Меган Макнил (20) — канадская певица;
 Милтон Бэббитт (94) — американский композитор;
  (95) — американский скрипач;
 30 января — Джон Барри (77) — английский композитор, автор музыки к 11 фильмам о Джеймсе Бонде;

Февраль 
 3 февраля — Татьяна Шмыга (82) — советская и российская певица;

 6 февраля
 Гэри Мур (58) — ирландский гитарист, певец; сердечный приступ;
  (88) — шведский и австрийский певец, актёр;
 8 февраля — Роза Багланова (89) — казахская оперная и эстрадная певица;
 13 февраля —  (99) — мексиканский композитор;
 14 февраля
 Джордж Ширинг (91) — британо-американский джазовый пианист;
  (90) — американский композитор и музыкальный редактор;
 15 февраля — Георгий Крауклис (88) — музыковед, профессор Московской консерватории;
 24 февраля — Лев Барашков (79) — российский эстрадный певец и актёр;
 25 февраля — Валерий Безрученко (70) — кларнетист и педагог, заслуженный артист России;
 26 февраля — Юджин Фодор (60) — американский скрипач;
 28 февраля — Элсина Хидерша (21) — албанская поп-певица;

Март 
 2 марта — Лидия Давыдова (79) — российская академическая камерная певица;
 3 марта — Альдо Клементи (85) — итальянский композитор;
 4 марта — Давид Сипитинер (86) — украинский дирижёр, заслуженный артист Украины;
 8 марта — Майк Старр (44) — бывший бас-гитарист группы Alice In Chains;
 9 марта — Сона Асланова (86) — азербайджанская и советская певица;
 11 марта — Алфред Дженовезе (79) — американский гобоист;
 12 марта
  (82) — американский джазовый барабанщик;
 Нилла Пицци (91) — итальянская певица;
 14 марта
 Альбина Оплеснина (74) — советская и российская оперная певица;
  (70) — американский певец и гитарист;
 15 марта
 Nate Dogg (41) — американский рэпер;
 Яков Крейцберг (51) — американский дирижёр;
 17 марта — Ферлин Хаски (85) — американский исполнитель кантри;
 18 марта —  (71) — британский музыкант;
 20 марта — Курт Хауэнштайн (62) — австрийский музыкант, лидер группы Supermax;
 21 марта
 Пайнтоп Перкинс (97) — американский пианист и блюзовый музыкант;
 Лолитта Холлоуэй (64) — американская соул- и диско-певица;
 22 марта —  (84) — канадский пианист и композитор;
 26 марта — Александр Барыкин (59) — советский и российский рок-музыкант, композитор, певец;
 27 марта — Измаил Капланов (72) — белорусский композитор и певец;
 28 марта —  (85) — американский композитор и классический пианист;
 29 марта — Боб Бенни (84) — бельгийский певец;
 30 марта — Людмила Гурченко (75) — советская и российская актриса, певица;

Апрель 
 4 апреля
 Скотт Коламбус (54) — бывший ударник хеви-метал-группы Manowar;
 Бронислав Казимеж Пшибыльский (69) — польский композитор и музыкальный педагог;
 15 апреля
  (53) — итальянский тенор;
 Тимур Мынбаев (67) — советский и российский дирижёр, композитор, музыковед;
 20 апреля —  (34) — бас-гитарист американской группы TV on the Radio; рак лёгких;
 23 апреля —  (69) — австралийский музыкант, «крестный отец» австралийского блюза;
 25 апреля — Поли Стайрин (53) — английская певица и автор песен, солистка X-Ray Spex;
 27 апреля — Даг Стокке (44) — норвежский музыкант; клавишник TNT;
 29 апреля — Владимир Крайнев (67) — российский пианист, музыкальный педагог;

Май 
 2 мая — Татьяна Дубравская — музыковед, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории;
 6 мая — Святослав Задерий (50) — советский и российский рок-музыкант, основатель группы «Алиса», лидер группы «Нате»;
 7 мая
 Димитр Тыпков (81) — болгарский композитор и педагог.
  (67) — американский музыкант, гитарист группы The Walker Brothers;
 9 мая — Иво Пешак (66) — чешский певец, танцор, комик, бывший участник группы Banjo Band;
 11 мая — Снуки Янг (92) — американский джазовый трубач;
 12 мая —  (80) — ямайский музыкант, барабанщик группы The Skatalites;
 18 мая — Леонард Кастл (82) — американский оперный композитор, либреттист и режиссёр;
 19 мая — Кэти Керби (72) — британская поп-певица;
 22 мая — Джозеф Брукс (73) — американский сценарист, режиссёр, продюсер и композитор;
 27 мая — Гил Скотт-Херон (62) — американский поэт, музыкант;
 29 мая — Сигурд Цирценис (58) — кларнетист Латвийского национального симфонического оркестра;

Июнь 
 2 июня —  (79) — американский джазовый пианист, композитор;
 4 июня — Мартин Рашент (63) — английский музыкант и продюсер;
 8 июня —  (68) — американский музыкант и актёр;
 10 июня
 Сергей Белимов (61) — русский композитор, педагог, изобретатель нового музыкального инструмента кордепиано;
 Свен-Олоф Вальдофф (82) — шведский композитор, дирижёр, актёр;
 11 июня — Сет Путнам (43) — фронтмен американской группы Anal Cunt; сердечный приступ;
 12 июня —  (83) — американский певец, основатель и вокалист группы The Coasters
 13 июня — Насыр Давлесов (82) — киргизский композитор, глава Союза композиторов;
 18 июня —  (69) — американский музыкант, саксофонист группы E Street Band
 22 июня — Валентин Зверев (69) — российский и советский флейтист и дирижёр;
 23 июня — Фред Стейнер (88) — американский композитор;
 28 июня — Алексей Мажуков (75) — советский композитор;

Июль 
 5 июля
 Ольга Пархоменко (83) — украинская скрипачка, педагог;
 Ваагн Стамболцян (80) — армянский органист;
 7 июля
 Юрий Кукин (78) — советский и российский бард;
 Йозеф Сук (81) — чешский скрипач;
 9 июля
 Факундо Кабраль (74) — аргентинский автор и исполнитель собственных и народных песен;
 Würzel (61) — британский гитарист, известный по участию в рок-группе Motörhead;
 10 июля —  (89) — канадская оперная певица;
 12 июля — Алексей Заев (43) — советский и российский музыкант;
 17 июля
 Тайдзи Савада (45) — японский музыкант, бас-гитарист X Japan;
  (94) — дизайнер-график, создатель первых обложек для грампластинок;
 19 июля — Карэн Хачатурян (90) — советский и российский композитор;
 21 июля —  (92) — американский оперный певец;

 23 июля — Эми Уайнхаус (27) — английская певица;
 24 июля —  (60) — американский рок-музыкант, основатель группы America;
 26 июля
  (55) — колумбийский певец;
 Геннадий Берков (50) — рок-музыкант;
 29 июля —  (76) — американский певец и автор песен;

Август 
 1 августа — Виктория Яглинг (65) — виолончелистка, композитор и педагог;
 2 августа
  (100) — американский композитор, классический музыкант;
 Николай Кутузов (85) — советский и российский хоровой дирижёр;
 3 августа
 Эндрю Макдермотт (45) — британский музыкант, бывший вокалист группы Threshold;
 Николай Петров (68) — российский пианист;
 8 августа — Андрей Глухов (59) — российский валторнист и музыкальный педагог;
 11 августа
 Джени Лэйн (47) — американский певец, фронтмен, вокалист и автор песен группы Warrant;
 Калью Караск (80) — эстонский оперный певец и актёр;
 17 августа — Валерий Чирсков (71) — российский трубач и музыкальный педагог;
 22 августа
 Николас Эшфорд (Ashford & Simpson) (70);
 Джерри Либер (78) — американский автор песен и продюсер
 Дмитрий Чеков (27) — российский музыкант, более известный под псевдонимом Никифоровна;
 29 августа — Дэвид Эдвардс (96) — американский гитарист и певец дельта-блюза;
 30 августа — Алла Баянова (97) — эстрадная певица, исполнитель русских песен и романсов;

Сентябрь 
 2 сентября —  (85) — индийский композитор;
 5 сентября — Сальваторе Личитра (43) — итальянский оперный тенор;
 12 сентября — Уэйд Мейнер (104) — американский певец и банджоист;
 13 сентября — DJ Mehdi (34) — французский музыкальный продюсер и диджей;
 15 сентября —  (86) — польская пианистка;
 18 сентября — Курт Зандерлинг (98) — немецкий дирижёр;
 19 сентября — Долорес Хоуп (102) — американская певица, меценат;
 20 сентября —  (81) — американский музыкальный продюсер;
 21 сентября —  (65) — гитарист группы Atomic Rooster;
 22 сентября — Веста Уильямс (53) — американская певица и актриса;
 29 сентября — Сильвия Робинсон (75) — американская певица;
 30 сентября —  (70) — американский музыкант и автор песен, гитарист группы The Miracles

Октябрь 
 1 октября —  (83) — итальянский и американский пианист, музыковед;
 2 октября — Дэвид Бедфорд (74) — британский композитор и музыкант;
 5 октября — Берт Дженш (67) — шотландский гитарист, участник группы Pentangle;
 6 октября — Важа Чачава (78) — грузинский и российский пианист и музыкальный педагог, концертмейстер;
 8 октября
 Майки Уэлш (40) — бас-гитарист Weezer;
 Ингвар Виксель (80) — шведский оперный певец;
  (87) — американский пианист;
 10 октября — Джагджит Сингх (70) — индийский певец и композитор;
 13 октября —  (63) — новозеландский оперный певец;
 16 октября —  (95) — американский композитор;
 28 октября —  (87) — британская певица;
 29 октября — Джимми Сэвил (84) — британский телеведущий, «старейший диджей, придумавший дискотеки»;
 31 октября —  (81) — американская кантри-певица и автор песен;

Ноябрь 
 1 ноября
  (81) — французская певица;
  (90) — французский скрипач и композитор;
 7 ноября — Георгий Мовсесян (66) — советский и российский композитор;
 8 ноября — Heavy D (44) — американский рэпер;
 14 ноября — MC Вспышкин (75) — «самый старый диджей России»;
 16 ноября —  (79) — американский скрипичный мастер;
 20 ноября — Рассел Гарсия (95) — американский и новозеландский композитор и аранжировщик;
 22 ноября
 Сена Юринац (90) — австрийская оперная певица;
 Георг Крайслер (89) — австрийский артист, композитор и писатель;
  (80) — американский джазовый барабанщик и композитор;
 23 ноября — Монтсеррат Фигерас (69) — каталонская певица, исполнительница старинной музыки;
 24 ноября
 Имантс Кокарс (90) — советский и латвийский хоровой дирижёр;
  (65) — австрийский актёр и певец;
 27 ноября — Киф Хартли (67) — британский барабанщик;

Декабрь 
 2 декабря —  (103) — американский джазовый музыкант;
 4 декабря — Хьюберт Самлин (80) — американский блюзовый гитарист и певец;
 5 декабря — Виолетта Виллас (73) — польская певица и актриса;
 6 декабря —  (71) — американский певец;
 12 декабря — Мэлина Олинеску (37) — румынская певица;
 14 декабря —  (74) — американская кантри-певица;
 15 декабря — Красимир Кюркчийский, болгарский композитор, дирижёр и педагог.
 17 декабря — Сезария Эвора (70) — кабо-вердианская певица;
 22 декабря
 Михаил Зуев (48) — русский рок-музыкант, лидер рок-группы «Иван-Кайф»;
 Арминэ Тутунджян (90) — советская и армянская оперная певица;
 26 декабря — Сэм Риверс (88) — американский джазовый музыкант;

См. также

Примечания

Ссылки 

 
 Лучшие альбомы 2011 года: часть 1, часть 2. // fuzz-magazine.ru
 Итоги-2011. // Афиша